Marquinhos, właśc. Marcos Aoás Corrêa (ur. 14 maja 1994 w São Paulo) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy we francuskim klubie Paris Saint-Germain, którego jest kapitanem oraz w reprezentacji Brazylii. Posiada również obywatelstwo portugalskie. Wcześniej reprezentował także barwy Corinthians Paulista oraz Romy. Złoty medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Uczestnik Copa América 2015 i 2016.

Statystyki kariery 
 (aktualne na 27 lutego 2023)

Sukcesy

Corinthians 
 Copa Libertadores: 2012

Paris Saint-Germain 
 Mistrzostwo Francji: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022
 Puchar Francji: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021
 Puchar Ligi Francuskiej: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020
 Superpuchar Francji: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

Reprezentacyjne 
 Copa América: 2019
 Igrzyska Olimpijskie: 2016
 Mistrzostwo Ameryki Południowej U-17: 2011
 Turniej w Tulonie: 2014

Wyróżnienia 
 Jedenastka roku według L’Équipe: 2021

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Reprezentanci Brazylii w piłce nożnej
Brazylijczycy pochodzenia portugalskiego
Brazylijscy medaliści olimpijscy
Piłkarze SC Corinthians Paulista
Piłkarze AS Roma
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Uczestnicy Copa América 2015
Uczestnicy Copa América 2016
Uczestnicy Copa América 2019
Uczestnicy Copa América 2021
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Zdobywcy Copa América
Ludzie urodzeni w São Paulo
Urodzeni w 1994
Mistrzowie Ameryki Południowej U-17 w Piłce Nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Ameryki Południowej U-17 w Piłce Nożnej 2011
Uczestnicy Mistrzostw Świata U-17 w Piłce Nożnej 2011